Улица Тамба́сова — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Тамбасова — улица в Минусинске.
 Улица Тамбасова — улица в Санкт-Петербурге.